Anne Cheynet (1938-), écrivain français ;
Charles Cheynet (1668-1762), érudit français ;
Jean-Claude Cheynet (1947-), historien français ;
Jean-Louis Cheynet (1741-1809), homme politique français ;
Vincent Cheynet (1966-), militant décroissant et journaliste français.

Voir aussi 
Cheynet de Beaupré : pour ce nom de famille, voir Affaire Cheynet de Beaupré.